Il existe plusieurs temples de Vesta en Italie dont :
Temple de Vesta à Rome, datant du .
Temple de Vesta à Tivoli, datant du .

Le temple de Vesta est aussi une fabrique, inspirée de cette dernière, construite entre 1819 et 1822 et située dans le parc du domaine de la Garenne Lemot, à proximité de Clisson (Loire-Atlantique)